Ирку́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Иркутская улица — улица в Ангарске
 Иркутская улица — улица в Братске.
 Иркутская улица — улица в Волгограде.
 Иркутская улица — улица в городе Воронеже.
 Иркутская улица — улица в Гусь-Хрустальном.
 Иркутская улица — улица в Ишиме.
 Иркутская улица — улица в Москве.
 Иркутская улица — улица в Новосибирске.
 Иркутская улица — улица в Омске.
 Иркутская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Иркутская улица — прежнее (до 30 мая 1949 года) название западной части улицы Пушкина;
 2-я Иркутская улица — прежнее (до 8 марта 1938 года)  название Читинской улицы;
 Иркутская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Иркутская улица — улица в Днепре.
 Иркутская улица — улица в Донецке.
 Иркутская улица — улица в городе Запорожье.
 Иркутская улица — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Иркутская улица — улица в Минске.

Германия 
 Irkutsker Strasse — улица в Хемнице.

См. также 
 Иркутская

Примечания 

Улицы, названные в честь городов